Spojení písmen E a L může mít různé významy:

EL 
 AL-EL – kód ISO 3166-2 pro okres Elbasan
 Evropská liga
 evidenční list (např. v evidenci památek Národního památkového ústavu)
 EL – kód pro Řecko při evidenci daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie

El 
 El (bible) – jedno z Božích jmen ve Starém zákoně, často ve spojení různými s přívlastky
 El (bůh) – semitský bůh, vládce kanaánských bohů
 El (jezero) – jezero v Čuvašsku v Rusku
 El (řeka) – řeka v Čuvašsku v Rusku
 El – Postava seriálu Stranger Things

el 
 el (jednotka) – stará holandská délková jednotka
 L (vyslovuje se el) – písmeno latinské abecedy
 řečtina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 bůh – jako součást názvu různých semitských bohů

el. 
 neoficiální zkratka slov elektřina, elektrotechnika, elektrický apod.

Externí odkazy